Poupette et sa famille, comic strip
 Léonce et Poupette, film
 Poupette, personnage du film La Boum
 Poupette, actrice du cinéma muet (3 films de Louis Feuillade en 1915)
 Poupette Kenza, influenceuse française